Ralston (Iowa)
 Ralston (Nebraska)
 Ralston (Oklahoma)
 Ralston (Wyoming)
 John Ralston Saul (1947, Ottawa), escriptor i assagista canadenc.